Kassena peut désigner :
 les Kasséna, un peuple du Ghana et du Burkina Faso
 le kassena (ou kassem), leur langue